

Patronyme 

 Charles Craufurd (1761-1821), soldat britannique ;
 Giorgina Janet Craufurd (1827-1911), féministe italienne ;
 John Craufurd (vers 1742-1814), homme politique britannique ;
 John Craufurd (c.1725–1764), général britannique ;
  (1743-1819), auteur britannique ;
 Robert Craufurd (1764-1812), officier général britannique.